O Torneio Pentagonal da Costa Rica de 1986 foi uma competição de futebol realizada na Costa Rica envolvendo cinco partipantes.

Equipes
 Atlante
 Botafogo
 Deportivo Saprissa
 Puntarenas
 Seleção Cubana de Futebol

Partidas
20 / 04 – Saprissa 1 x 0 Seleção de Cuba 
20 / 04 – Botafogo 0 x 0 Puntarenas 
23 / 04 – Atlante 0 x 1 Seleção de Cuba 
23 / 04 – Puntarenas 2 x 1 Saprissa 
25 / 04 – Atlante 0 x 2 Botafogo 
25 / 04 – Seleção de Cuba 0 x 0 Puntarenas 
27 / 04 – Saprissa 2 x 0 Atlante 
27 / 04 – Seleção de Cuba 0 x 1 Botafogo 
29 / 04 – Puntarenas 4 x 2 Atlante 
29 / 04 – Botafogo 2 x 0 Saprissa

Campeão

Observação: por estar disputando o Campeonato Carioca de Futebol, o Botafogo enviou sua equipe reserva.

Ver também
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações externas
RSSSF Brasil - 13ª) Pentagonal da Costa Rica – 1986 

Pentagonal da Costa Rica
Torneios amistosos da Costa Rica entre clubes de futebol
1986 no futebol